Teenage Mutant Leela’s Hurdles ( «Проблемы юной мутантки Лилы») — седьмой эпизод пятого сезона мультсериала «Футурама». Североамериканская премьера этого эпизода состоялась 30 марта 2003 года.

Содержание 
Профессор Фарнсворт ловит горгулью, сбежавшую из лаборатории. При этом он постоянно забывает, что делает. Команда «Межпланетного экспресса» решает, что он слишком стар. Они отводят его в спа-салон «The Bubbling Geezer Spa», где его персональным омолодителем назначается нептунианка по имени Версек. Профессору назначают ванну с омолодительной смолой. В результате переусердствования Бендера с насосом этой смолой оказываются облиты все члены команды. Поэтому профессор омолаживается со 161 года до 53, остальные становятся подростками (например, Фраю — 14 лет), а Зойдберг превращается обратно в личинку.

Пока профессор решает вопрос о возвращении своего экипажа в нормальный возраст, те решают свои «детские» проблемы: Лила отправляется жить к своим родителям в канализацию, чтобы пережить детство, которого у неё не было, а Эми забирают её родители, которые настроены не очень позитивно (хотя им давно хотелось иметь внучку).

Тем временем Фарнсворт находит решение проблемы: генетически модифицированные бактерии, призванные выесть смолу, прилепившуюся к ДНК (у Бендера — к РНК (роботонуклеиновой кислоте)). Лила отказывается от лечения — она хочет продолжать жить маленькой с родителями. И вообще, эксперимент терпит крах: смола уничтожена, но хронотоны теперь омолаживают экипаж ежеминутно. Итак, профессору — 37 лет, а Эми — 8 лет. Им грозит смерть от излишней молодости.

Пока профессор судорожно ищет выход из обострившейся ситуации, Лила, дополнительное омоложение которой не коснулось, так как она не участвовала в эксперименте, нянчится с четырёх-, пятилетними детьми, в которых превратились остальные члены её экипажа. Читая им сказки, она натыкается на упоминание о Фонтане Старости. Она делится своими соображениями с Фарнсвортом, который признаёт, что тот действительно может существовать.

Экипаж в полном составе вылетает в древнюю звёздную систему, где они и находят Фонтан. К этому времени все члены экипажа, кроме профессора, превратились в младенцев, а Бендер — в компакт-диск с чертежами робота-сгибальщика. Все входят в Фонтан, и старение идёт по плану, но профессор теряет опору, и его, вместе с держащимися за него «младенцами», водоворотом уносит к центру водоёма. Лила прыгает в Фонтан и руководит процессом старения каждого, кроме профессора, которого, на глазах стареющего, неумолимо тянет к центру водоворота.

Фарнсворта спасает та самая гаргулья, которая за спасение профессора заработала себе свободу и поселилась на соборе Нотр Дам де Пари в Париже.

Персонажи 
Список новых или периодически появляющихся персонажей сериала:
 Двайт Конрад
 ЛаБарбара Конрад
 Лео и Инез Вонг
 Туранга Моррис и Мунда
 Дуайн
 Эль Чупанибрэй
 Дебют: Пазузу
 Дебют: Версек
 Дебют: Мус и Мэнди
 Сэл

Изобретения будущего 
 Омолодительная смола — грязь природного происхождения, выводящая при наружном применении токсины из организма, способствуя тем самым его омоложению.
 Хронитоны — генетически модифицированные бактерии, поедающие омолодительную смолу.
 Роботонуклеиновая кислота

Интересные факты

Ссылки на культурные явления 
 Название эпизода пародирует название мультсериала «Подростки-мутанты ниндзя-черепашки» (в русском прокате — «Черепашки-ниндзя») (Teenage Mutant Ninja Turtles).
 На флоридском курорте реклама сообщает о местном развлечении: пересчёте голосов. Это аллюзия к выборам президента США в 2000 году.
 В книге космических сказок, в которой Лила находит упоминание о Фонтане Старости, также есть сказка «Белый карлик и Семь красных карликов» — пародия на известную сказку.
 Идея серии с омоложением персонажей (в частности, прохождение доктором Зойдбергом всех стадий своего развития) является пародией на одну из серий сериала «Звёздный путь: Вояджер», в которой героиня сериала Кес подверглась облучению хромотомными частицами и начала совершать прыжки в прошлое и омолаживаться до состояния эмбриона.
 Имя горгульи Пазузу — отсылка к одноимённому королю демонов ветра в ассирийской и вавилонской мифологии. Также этим именем зовут демона в книге Уильяма Блэтти «Изгоняющий дьявола».

Мелочи 
 Питание Бактерии пародирует игру «Pac-Man».

Ссылки 
 Teenage Mutant Leela’s Hurdles на Futurama wiki
 

Серии «Футурамы»